Karl Engel peut désigner :
 Karl Engel (1923-2006), pianiste suisse ;
 Karl Engel (1952-), footballeur suisse.